Eduardo Augusto, duque de York y Albany (Londres,, 25 de marzo de 1739 -Mónaco, 17 de septiembre de 1767) fue un príncipe británico, nieto de Jorge II de Gran Bretaña y hermano de Jorge III del Reino Unido.

Primeros años 
Fue bautizado en el mismo palacio en el que nació por el Arzobispo de Oxford, siendo sus padrinos Federico Guillermo I de Prusia (siendo representado por el Duque de Queensberry), Carlos I de Brunswick-Wolfenbüttel (representado por Lord Carnarvon) y su tía Federica de Sajonia-Gotha (representada por la hija de James Hamilton).

Recibió una buena educación basada en Aritmética, latín, Geometría, Dibujo, Religión, además de francés,alemán y griego.además de ser el favorito de su madre y estar muy unido a su hermano Jorge. Su personalidad era descrita como muy tonto, frío y charlatán además de que que le gustaba practicar bromas.

Guerra de los siete años 
Eduardo mostró mucho interés por los asuntos navales y pidió permiso para participar en la Royal Navy, participó en los descensos navales contra la costa francesa participando en el fallido Raid en St Malo, que terminó en la Batalla de Saint-Cast en 1758.

Fue ascendido a capitán de HSM Phoenix el 14 de junio de 1759.  Fue nombrado contraalmirante del Azul en 1761 y vicealmirante en 1762, y un año antes de fallecer fue ascendido a almirante del Azul.

Últimos años 
Desde que su hermano se convirtió en rey hasta el nacimiento de su sobrino Jorge, duque de Cornualles, se convirtió en el heredero presuntivo de la corona.

Dos meses antes de su muerte, se inició en la masonería.

A finales del verano de 1767, de camino a Génova, el duque cayó enfermo y tuvo que ser desembarcado en el puerto de Mónaco. A pesar de los cuidados y atenciones que recibió, murió en el Palacio de Honoré III, príncipe de Mónaco, el 17 de septiembre. La alcoba del Estado donde murió el duque enfermo se conoce desde entonces como la Sala York.  Después de su muerte, su cuerpo fue devuelto a Londres a bordo del HMS Montreal y está enterrado en la Abadía de Westminster.

Tratamientos 

 (25/03/1739 - 01/04/1760) Su Alteza Real el Príncipe Eduardo 
 (1/04/1760 - 17/09/1767) Su Alteza Real el Duque de York y Albany

Referencias 

Príncipes de Reino Unido
Nacidos en Londres
Fallecidos en Mónaco
Duques de York y Albany